

Geografia 
 North Stradbroke Island – isola nel mar dei Coralli 
 South Stradbroke Island – isola nel mar dei Coralli
 Stradbroke – villaggio nella contea del Suffolk, Inghilterra, Regno Unito

Persone 
 John Rous, I conte di Stradbroke – nobile e politico inglese
 John Rous, II conte di Stradbroke – ufficiale inglese
 George Rous, III conte di Stradbroke – nobile e ufficiale inglese

Altro 
 Conte di Stradbroke – titolo nobiliare inglese